Che-nan Ťien-jie () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Čeng-čou v provincii Che-nan. Založen byl v roce 1958 pod názvem Che-nan. Svůj současný název nese od roku 1994. Klubové barvy jsou červená a zelená. Od sezóny 2014 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Čeng-čou Chang-chaj s kapacitou 29 860 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Che-nan Ťien-jie ()

Historické názvy 

 1958 – Che-nan (Che-nan cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Che-nan Ťien-jie (Che-nan Ťien-jie cu-čchiou ťü-le-pu)

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1987: Chinese Jia-B League
 1988: Chinese Jia-A League
 1989: Chinese Jia-B League
 1990: Chinese Jia-A League
 1991–1994: Chinese Jia-B League
 1995: Chinese Yi League
 1996–1998: Chinese Jia-B League
 1999: Chinese Yi League
 2000–2003: Chinese Jia-B League
 2004–2006: China League One
 2007–2012: Chinese Super League
 2013: China League One
 2014– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1958
Čeng-čou